Щепин — русская фамилия.

Известные носители 
 Щепин, Алексей Сергеевич (1972—2006) — советский и российский легкоатлет-копьеметатель.
 Щепин, Василий Викторович (1950—2007) — советский, российский химик, соросовский доцент, доктор химических наук, профессор.
 Щепин, Владимир Олегович (род. 1957) — российский учёный, специалист в области общественного здоровья, член-корреспондент РАМН (2004), член-корреспондент РАН (2014).
 Щепин, Евгений Витальевич (род. 1951) — советский и российский математик, член-корреспондент РАН (2011).
 Щепин, Константин Иванович (1728—1770) — русский врач и ботаник.
 Щепин, Олег Прокопьевич (1932—2019) — академик РАМН (1994), академик РАН (2013).
 Щепин, Павел Мардарьевич — актёр, оперный певец, режиссёр, драматург, композитор.
 Щепин, Тихон Михайлович (1904—1984) — Герой Социалистического Труда.
 Щепина, Е. В. — российская детская писательница XIX века.
 Щепин, Юрий Фёдорович (род. 1938) — советский и российский военачальник, участник боевых действий в Приднестровском районе Молдовы.

Составные фамилии 
 
 Щепин-Ростовский, Дмитрий Александрович (1798—1859) — декабрист.

См. также 
 Щепины-Оболенские
 Щепины-Ростовские

Примечания